Spirastrella är ett släkte av svampdjur. Spirastrella ingår i familjen Spirastrellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Spirastrella